8-й избирательный округ департамента Нор включает город Ваттрело и часть города Рубе. Общее число избирателей, включенных в списки для голосования в 2017 г., — 67 825 чел.

До 2012 г. 8-й округ включал три кантона округа Лилль: Рубе-Вест, Рубе-Нор и Рубе-Центр (частично). 

Действующим депутатом Национального собрания по 8-му округу является Катрин Оссон, (), (Вперёд, Республика!).

Результаты выборов 
Выборы депутатов Национального собрания 2017 г.:

Выборы депутатов Национального собрания 2012 г.:

Выборы депутатов Национального собрания 2007 г.:

См. также 
 Департамент Нор
 Депутаты Национального собрания от департамента Нор

Ссылки 

Избирательные округа Франции